Das Herrendoppel der Australian Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Jared Palmer und Richey Reneberg waren die Titelverteidiger. Das Finale bestritten Stefan Edberg und Petr Korda gegen Sébastien Lareau und Alex O’Brien, welches Edberg und Korda in vier Sätzen gewannen. Für Korda war dies der erste Grand-Slam-Titel, für Edberg der zweite Triumph bei den Australian Open (nach 1987) und der dritte Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf australianopen.com (englisch)

Herrendoppel
1996